Landkreis Fürstenfeldbruck
 Fürstenfeldbruck (stad)